Riccardo Meggiorini (Isola della Scala, 4 de setembro de 1985) é um futebolista profissional Italiano. Hoje defende o  Chievo Verona.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas do Spezia Calcio
Futebolistas da Associazione Sportiva Cittadella
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Novara Calcio
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona